Опочно () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 35 383 человека (на 2004 год).

Сельские округа 

 Адамув
 Антонюв
 Белёвице
 Бжустувек
 Буковец-Опочиньски
 Воля-Заленжна
 Вулька-Карвицка
 Выгнанув
 Дзельна
 Зембув 
 Карвице
 Клины
 Красница
 Крашкув
 Крушевец
 Крушевец-Колёня
 Либишув
 Либишув-Колёня
 Мендзыбуж
 Моджев
 Моджевек
 Мрочкув-Госцинны
 Мрочкув-Дужы
 Огоновице
 Острув
 Ружанна
 Селец
 Ситова
 Собавины
 Солек
 Стужно
 Стужно-Колёня
 Янув-Карвицки
 Янушевице

Соседние гмины 
 Гмина Бялачув
 Гмина Джевица
 Гмина Гельнюв
 Гмина Говарчув
 Гмина Иновлудз
 Гмина Посвентне
 Гмина Славно

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства